Bradley Smith (Oxford, 28 november 1990) is een Brits motorcoureur.

Carrière
In 2005 eindigde Smith als tweede in het Spaanse 125cc-kampioenschap, wat hem zijn 125cc-debuut in het wereldkampioenschap wegrace opleverde in 2006, waarin hij op een Honda uitkwam met voormalig Grand Prix-coureur Alberto Puig als manager. Hij scoorde in vier races punten en werd hiermee de beste rookie van het seizoen. In 2007 behaalde hij tijdens de Grand Prix van Frankrijk zijn eerste podiumplaats. In 2008 stapte hij over naar een Aprilia, waarop hij in drie van de eerste vier races op pole position stond, maar alleen in Spanje op het podium wist te eindigen. In 2009 won hij in Spanje zijn eerste race en voegde hier in Italië een tweede overwinning aan toe. Uiteindelijk eindigde hij als tweede in het kampioenschap, maar wel op geruime afstand van kampioen Julián Simón. In 2010 behaalde hij vijf podiumplaatsen voordat hij in de laatste race in Valencia de race won, waardoor hij vierde werd in de eindstand. In 2011 stapte hij over naar de Moto2-klasse, waarin hij op een Tech 3 uitkwam. Hij behaalde drie podiumplaatsen op een rij in Groot-Brittannië, de TT van Assen en Italië en werd zevende in het kampioenschap. Hoewel hij zich in 2012 niet wist te verbeteren, maakte hij in 2013 de overstap naar de MotoGP-klasse, waarin hij op een Yamaha reed. Tijdens de Grand Prix van Australië in 2014 behaalde hij, mede door crashes van Cal Crutchlow en Pol Espargaró, met een derde plaats zijn eerste podiumplaats in deze klasse.

Statistieken

Grand Prix

Per seizoen

Per klasse

Races per jaar
(vetgedrukt betekent pole positie; cursief betekent snelste ronde)

Externe link
 

Brits motorcoureur
MotoGP-coureur